Termenul Veneti poate să se refere:
 la un etnonim antic, care indica, cu unele variante, diverse popoare:
 Veneti - popor care locuia, în Antichitate, în zona unde se află astăzi regiunea italiană  Veneto;
 Veneti - popor celtic care locuia în zona Morbihan, în Bretania (Franța);
 Venedi sau Wendi – popor stabilit în Europa Centrală, slavi;
 Eneti - popor iliric citat de Homer, ca aliat al Troiei.